Федора Максимовна Безуглая (; 1908 год, село Бырловка — 1967 год) — свинарка колхоза имени Хрущёва Ивано-Франковского района Львовской области, Украинская ССР. Первый Герой Социалистического Труда во Львовской области (1949).

Родилась в 1908 году в бедной крестьянской семье в селе Бырловка (сегодня — Черкасская область). С 1947 года — свинарка колхоза имени Хрущёва Ивано-Франковского района (сегодня — Яворовский район) в селе Домажир.

В 1948 году вырастила 26 поросят от 7 свиноматок. Средний вес двухмесячного поросёнка составлял 15 килограмм. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июня 1949 года «за получение высокой продуктивности животноводства» удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

После выхода на пенсию проживала в селе Домажир.

Литература 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2009. — Т. 3. — 181 с.
 Газета «Вільна Україна», Львів — 1949 — июнь.